Жорнище (Ильинецкий район) — село на Украине, находится в Ильинецком районе Винницкой области.
 Жорнище (Киверцовский район) — село на Украине, находится в Киверцовском районе Волынской области.